Tom și Jerry se dau în spectacol (în engleză The Tom and Jerry Show) este un desen animat american din anul 2014 produs de Warner Bros. Animation, cu Regenade ținând munca de producția actuală sub superviziunea lui Darrell Van Citters și Ashley Postelwaite. Darrell Van Citters este de asemenea directorul serialului. Inițial premiera pe Cartoon Network a fost propusă în 2013 înainte de a fi trasă la 9 aprilie 2014. Este al doilea serial Tom și Jerry produs pe ecran lat cu aspect ratio 16:9 și este primul serial oficial Tom și Jerry animat în Adobe Flash. Serialul este evaluat TV-PG fiind o premieră pentru un serial Tom și Jerry.

Serialul a avut premiera în lumea întreagă pe canalul canadian Teletoon pe 1 martie 2014 și a avut premiera pe Cartoon Network în Statele Unite pe 9 aprilie 2014. Premiera în România a fost pe 2 iunie 2014 pe canalul Boomerang, iar pe data de 5 aprilie 2021 a început să fie difuzat și pe Cartoon Network.

Serialul a fost urmat de Tom and Jerry Special Shorts, un serial pe HBO Max care a fost realizat de aceeași echipă de producție ca Looney Tunes Cartoons și este în stilul scurtmetrajelor clasice. Un alt serial, Tom și Jerry în New York, a fost lansat tot pe HBO Max pe 1 iulie 2021, care a fost realizat de aceeași echipă de producție ca Tom și Jerry se dau în spectacol.

Despre serial 
Serialul readuce pe micile ecrane năzbâtiile pisicii și ale șoarecelui, care își continuă urmăririle, ieșind însă din decorul familiar al casei lor și ajungând în castele medievale, laboratoare neobișnuite, conace și lumi fantastice.

Personaje 
 Tom Motanul (sunete din arhivă de la William Hanna, Harry E. Lang și Mel Blanc; unele sunete de către Rich Danhakl)
 Jerry Șoarecele (sunete din arhivă de la William Hanna și Mel Blanc; unele sunete de către Rich Danhakl)
 Spike Câinele (jucat de Rick Zieff)
 Ginger (stăpâna lui Tom) (jucată de Grey DeLisle-Griffin)
 Rick (stăpânul lui Tom) [jucat de Jason Alexander (sezonul 1) și Stephen Stanton (sezonul 2-prezent)]
 Butch (jucat de Joey D'Auria)
 Tuffy (jucat de Kath Soucie)
 Toodles (jucată de Alicyn Packard)
 Beatie (jucată de Cree Summer)
 Hildie (jucată de Rachael MacFarlane)
 Salamandră (jucat de Rene Mujica)
 Micuțul Rățoi (jucat de Sam Kwasman)
 Narator (jucat de Gary Cole)
 Napoleon (jucat de Simon Helberg)
 Dr. Bigby (jucat de Tom Kenny)
 Tyke Câinele (jucat de Frank Welker)
Rutger, Rolph și Rudy (jucați de Daniel Ross și Chris Edgerly)
Cates (majordomul) (jucat de Jeremy Crutchley)
Papa Șoricel
Red Herring
Fermieră

Episoade 
Episoadele 58b ("Faux Hunt") și 63c ("Catching Some Z's") au fost interzise de a fi difuzate în România, din cauza conținutului neadecvat și exagerat din intermediul scenelor acestora.

*"Catching Some Zs", ulterior, a fost pus în România pe platforma HBO Max, pe data de 8 martie 2022.

Referințe și note

Legături externe
 

Boomerang
Tom și Jerry
Cartoon Network
Seriale de animație
Desene animate
Desene animate produse de Warner Bros.